El término cinética puede referirse:

En física y química
 a la cinética o cinemática, rama de la dinámica que estudia las leyes del movimiento de los cuerpos sin considerar las causas que lo originan;
 a la cinética en tanto cinemática del sólido rígido, la energía que un cuerpo posee debido a su movimiento;
 a la cinética química, el estudio de la velocidad de las reacciones químicas;
 a la cinética enzimática, el estudio de la velocidad de las reacciones químicas que son catalizadas por las enzimas;
 a la cinética de Michaelis-Menten, el modelo que describe la velocidad de reacción de muchas reacciones enzimáticas, solo válido cuando la concentración del sustrato es mayor que la concentración de la enzima;
 a la teoría cinética, la teoría que explica el comportamiento y las propiedades macroscópicas de los gases.

En el arte
 al arte cinético, la corriente artística en que las obras tienen movimiento o parecen tenerlo.

Enlaces externos